Distretto Centrale – suddivisione del Botswana
 Distretto Centrale – suddivisione di Israele
 Distretto Centrale – suddivisione dell'Iran
 Distretto centrale – suddivisione della città di Riga
 Distretto Centrale – suddivisione di Taichung, Taiwan